Alameda (Comtat d'Alameda), ciutat californiana
 Alameda (Comtat de Kern), població no incorporada a l'estat de Califòrnia
 Comtat d'Alameda, comtat californià